Свінґ (музичний термін) — ритмічний джазовий малюнок.

 Свінґ (музика) — особливий джазовий стиль.

 Свінґ (танець) — стиль танцю, ритмічно споріднений з джазом.

 Свінґ (секс) — нерегулярний, короткочасний взаємоузгоджений обмін сексуальними партнерами.

 Свінґ (удар) — вид удару, поширений в боксі, кікбоксингу та змішаних бойових мистецтвах.

 Swing (Java) — інструментарій для створення GUI на мові програмування Java.

Багатозначні терміни